Paracricotopus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av August Friedrich Thienemann och Harnisch 1932. Paracricotopus ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Paracricotopus